Margraten peut désigner :
 Margraten, un village néerlandais situé sur la commune de Eijsden-Margraten (province de Limbourg) ;
 Margraten, une ancienne commune néerlandaise, dans la province de Limbourg.